«Химна́сия и Эсгри́ма» (полное название — , ) — аргентинский футбольный клуб из города Ла-Плата. Иногда название сокращают просто до «Химнасия», а в латинской транскрипции — до аббревиатуры GELP или CGE. «Химнасия» — один из старейших клубов Аргентины, основанный в 1887 году, но чемпионом не был ни разу, за исключением любительского чемпионства в 1929 году. Однако в 1990-е и 2000-е годы клуб четырежды занимал 2-е место в чемпионате и несколько раз участвовал в розыгрыше Кубка Либертадорес, в том числе в 2007 году. Главнейшим соперником для «Химнасии» является «Эстудиантес», чей стадион расположен в нескольких сотнях метров от арены «Химнасии» (Класико Ла-Платы).

История 
Клуб, название которого дословно переводится как «Гимнастика и Фехтование», был основан 3 июня 1887 года. Первоначально именно эти виды спорта культивировались в команде, впоследствии к ним добавились футбол, регби, баскетбол и другие.

В начале XX века «Химнасия» была участницей Третьего дивизиона, вместе с «Ривер Плейтом», «Бельграно», «Портеньо». В 1915 году клуб добился выхода в первый дивизион, а уже в 1916 году состоялось первое классико с «Эстудиантес», в котором «Химнасия» оказалась сильнее — 1:0. В 1929 году «Химнасия» стала любительским чемпионом Аргентины.

В профессиональную эпоху «Химнасия» четыре раза вылетала во Второй дивизион (и становилась его чемпионом три раза), в последний раз — в 1979 году. С 1985 года клуб участвует в Первом дивизионе Аргентины.

В 1993/94 годах Ассоциация Футбола Аргентины организовала турнир в честь 100-летия основания организации. «Химнасия» обыграла «Эстудиантес» в первом раунде 1:0 (гол забил Гильермо Баррос Скелотто) и 0:0. В последующих раундах «Химнасия» обыграла «Ньюэллс Олд Бойз», «Архентинос Хуниорс» и «Бельграно» из Кордовы. В финальном матче был обыгран столичный «Ривер Плейт» — 3:1 (голы забивали Уго Герра, Фабио Фернандес и Гильермо Баррос Скелотто). Среди лидеров команды были также Гильермо Сангинетти и брат Гильермо — Густаво Баррос Скелотто.

В 1990-е и 2000-е команда четыре раза занимала второе место в чемпионате и неоднократно выступала в Кубке Либертадорес.

Стадион 
В 2008 году «Эстудиантес» и «Химнасия» стали выступать на одном стадионе — 53-тысячном Сьюдад де Ла-Плата, однако «Химнасия» в конце Апертуры провела матч на старой арене, поэтому вопрос о совместном использовании современной арены ещё не решён.

Достижения 
  Вице-чемпион Аргентины (5): Кл. 1995, Кл. 1996, Ап. 1998, Кл. 2002, Ап. 2005
  Чемпион Аргентины до 1930 (допрофессиональный период) (1): 1929
  Вице-чемпион Аргентины до 1930 (допрофессиональный период) (1): 1924
  Чемпион Второго дивизиона (3): 1944, 1947, 1952
  Обладатель Кубка Столетия (1): 1994
  Финалист Кубка Аргентины (1): 2017/18

Известные игроки 

  Гильермо Баррос Скелотто (1991—1997)
  Густаво Баррос Скелотто (1992—1997, 2004)
  Альберто Бельтран
  Пабло Бенгоэчеа (1992)
  Франсиско Варальо
  Уго Гатти (1969—1974)
  Гули (1995—1998, 2006)
  Карлос Делья Савиа (el Maestro)
  Леандро Куфре (1997—2000)
  Лукас Лобос (2002—2005)
  Альберто Маркисо (1996—1998)
  Мариано Мессера (1998—2002)
  Хосе Мария Минелья
  Карлос Наварро Монтойя (2005—2006)
  Артуро Наон (1927-33, 1939-43) (95 голов в 97 матчах)
  Энцо Носе (1989—2003, 2004)
  Хосе Батлье Пердомо (1992)
  Альфредо Рохас (1962—1964)
  Факундо Сава (1997—2002)
  Гильермо Сангинетти (1991—2003)
  Хорхе Сан-Эстебан (1992—2003, 2004—2009) (434 матча)
  Роберто Соса (1995—1998, 2003)
  Педро Трольо (1996—2002)
  Федерико Расич (2011—2016)

Ссылки 
 Официальный сайт клуба
 Англоязычный сайт
 Сайт по выигранному Кубку Столетия 1994 года

Футбольные клубы Аргентины